Het achtste Europees kampioenschap voetbal onder 16 werd gehouden van 17 mei tot en met 27 mei 1989 in de DDR. Het toernooi werd voor de eerste keer gewonnen door Tsjecho-Slowakije. In de finale werd Joegoslavië met 3–2 verslagen. Polen werd derde.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Externe links 
 RSSSF
 UEFA

1990
Voetbal in 1990
Voetbal in Duitsland
Voetbal